Beneath steht für:
 Beneath (Band), isländische Death-Metal-Band
 Beneath (2007), US-amerikanischer Spielfilm von Dagen Merrill aus dem Jahr 2007
 Beneath (2011), britischer Spielfilm von Al White aus dem Jahr 2011
 Beneath (2013, Fessenden), US-amerikanischer Spielfilm von Larry Fessenden aus dem Jahr 2013
 Beneath (2013, Ketai), US-amerikanischer Spielfilm von Ben Ketai aus dem Jahr 2013

Siehe auch: